Deux sous-marins de la Marine indonésienne ont porté successivement le nom de KRI Alugoro :
 le KRI Alugoro (406), un des 12 sous-marins de classe Whiskey importés d’Union soviétique ;
 le KRI Alugoro (405), le troisième sous-marin de classe Nagapasa, et le premier sous-marin construit en Indonésie, lancé en 2019 et actuellement en service actif .

Notes et références 

Sous-marin de la marine indonésienne